Ґеркен-Русова Наталія (1902—1989) — художниця, громадська діячка.
 Русова Софія Федорівна (1856—1940) — педагог і громадська діячка, одна з піонерок українського жіночого руху. Дружина Олександра Русова. Мати Юрія та Михайла Русових.
 Русова Тетяна Миколаївна — українська співачка, заслужена артистка України, викладач по класу естрадного вокалу Київського інститут музики ім. Р. М. Глієра.